Krokvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokvattnet, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (7,5 ha)
Krokvattnet (Färgelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (2,6 ha)
Krokvattnet (Håbols socken, Dalsland, 654405-127863), sjö i Dals-Eds kommun,  (13,8 ha)
Krokvattnet (Håbols socken, Dalsland, 655573-128201), sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun,  (14,2 ha)
Krokvattnet (Högsäters socken, Dalsland, 650602-128637), sjö i Färgelanda kommun, 
Krokvattnet (Högsäters socken, Dalsland, 650970-128617), sjö i Färgelanda kommun, 
Krokvattnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (32 ha)
Krokvattnet (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun,  (23,1 ha)
Krokvattnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (15,7 ha)
Krokvattnet (Ödeborgs socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (17,6 ha)
Krokvattnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (75,8 ha)
Krokvattnet (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (13,7 ha)
Krokvattnet (Silleruds socken, Värmland, 658224-130456), sjö i Årjängs kommun,  (14,8 ha)
Krokvattnet (Silleruds socken, Värmland, 659516-130743), sjö i Årjängs kommun,  (27,8 ha)
Krokvattnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Aurskog-Hølands kommun och Eda kommun,  (10,8 ha)
 Krokvattnet (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lilla Krokvattnet (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,9 ha)
Lilla Krokvattnet (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (16,2 ha)
Stora Krokvattnet (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Stora Krokvattnet (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (12,5 ha)
Krokvattnet, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (35,1 ha)
Krokvattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (22,6 ha)
Krokvattnet (Anundsjö socken, Ångermanland, 705554-158853), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (49,3 ha)
Krokvattnet (Anundsjö socken, Ångermanland, 707641-157425), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,3 ha)
Krokvattnet (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Krokvattnet (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (34,1 ha)
Krokvattnet (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Lill-Krokvattnet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (1,17 km²)
Stor-Krokvattnet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (1,08 km²)
Lill-Krokvattnet, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (11,7 ha)
Stor-Krokvattnet, Norrbotten, sjö i Luleå kommun och Piteå kommun,  (59,8 ha)
Krokvattnet, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (21,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn